Davide Toffolo (1965) – fumettista, cantante e chitarrista italiano
 Harry Toffolo (1995) – calciatore inglese
 Lino Toffolo (1934-2016) – attore, cantautore e cabarettista italiano
 Sara Toffolo (2000) – cestista italiana